Пре́мия Чарльза Старка Дре́йпера () — одна из премий, присуждаемых Национальной инженерной академией США. Присуждается за значительные инженерные достижения, оказавшие сильное влияние на общество, а также приведшие к улучшению качества жизни и/или облегчившие доступ к информации. Премия названа в честь американского учёного и инженера Чарльза Старка Дрейпера, иногда называемого «отцом инерциальной навигации».

Премия составляет $500 тыс. (по состоянию на октябрь 2009). Данная премия не вручалась в 2010, 2017, 2019 годах.

Лауреаты премии

Примечания

Ссылки 
 Страница премии Чарльза Старка Дрейпера на сайте Национальной инженерной академии (США) 

Дрейпера
Дрейпера
Списки лауреатов премий
Национальная инженерная академия США
Награды по алфавиту